Фёдор Трофимович Галущак (30 июня 1927 года, село Адамполь, Хмельницкая область — 5 января 1992 года, Северск, Томская область) — техник-строитель СПАО «ХимСтрой», ветеран труда. Участник, ветеран Великой Отечественной Войны. Герой Социалистического Труда (1971). Заслуженный строитель РСФСР.

Биография 
Родился 30 июня 1927 года в селе Адамполь Хмельницкой области Летичевского (ныне Старосинявского) района в крестьянской бедной семье. В семье было 6 братьев, и одна сестра Мария, Федя был самым младшим. С шести лет пошёл в сельскую школу. 20 декабря 1944 года был призван в Красную армию. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта, 337 отделения роты, 11 полка связи в воинской должности линейного надсмотрщика — связиста. Участвовал в Белорусской операции 23 июня — 29 августа 1944 года. Принимал участие в боевых действиях по удержанию и расширению плацдармов на Висле 13-27 января 1945 года, в проведении Инстербургско-Кёнигсбергской операции в феврале 1945 года. В составе 1-го Белорусского фронта, 155-й отдельной роты правительственной связи НКВД, участвовал в Висло-Одерской операции. Он принимал участие в проведении Варшавско-Познанской операции, в ходе которой были освобождены Центральная Польша, Варшава.
 
С октября 1947 года по июль 1948 года проходил службу в звании курсанта. С июля 1948 года по октябрь 1950 год служил в Северной группе войск в должности заместителя командира отделения. С октября 1950 года по май 1951 года проходил службу в должности командира отделения в воинской должности специалиста полевых кабельных линий. Уволен в запас 16 мая 1951 года в должности линейного надсмотрщика в звании рядового. После окончания службы Фёдор Трофимович вернулся домой на Родину.

Работал слесарем-трубопроводчиком. По комсомольской путёвке поехал в Жёлтые Воды. 10 июня 1951 года женился на Габрове Леониде (Елене) Адамовне. Как опытного трубоукладчика, Федора Трофимовича посылали в другие города, в командировки.

Вскоре он приехал жить и работать в Северск. Вступил в КПСС в марте 1961 года. В 1956 году был назначен бригадиром комплексной бригады слесарей — трубоукладчиков СМУ-5 города Томска. Работал на проведении ливневой канализации на дне реки Томи, сдаче многоэтажного дома, многочисленных подземных коммуникационных работах. Около половины подземных коммуникаций в Северске было проведено бригадой Фёдора Трофимовича Галущака. В 1972 году окончил Томский политехнический техникум.

Неоднократно избирался депутатом городского, областного Советов народных депутатов.

Умер в январе 1992 года.

Память 
 На доме № 133 по Коммунистическому проспекту Северска, где жил Галущак, установлена мемориальная доска.

Награды и Звания 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета от 26 апреля 1971 года.
 Орден Ленина (1971)
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красного Знамени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Красной Звезды
 Орден Славы 2-ой степени
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 «Почётный гражданин города Томска-7» (ныне — город Северск, звание присвоено решением исполкома № 283 от 19 июля 1979 года).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Фёдор Трофимович Галущак 
Депутаты городских советов РСФСР
Депутаты Томского областного совета
Члены КПСС